Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Anders Järryd e Hans Simonsson 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Ferdi Taygan /  Eliot Teltscher (secondo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (finale)

 Andrés Gómez /  Ricardo Ycaza (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (primo turno)
 David Carter /  Phil Dent (secondo turno)
 Rod Frawley /  Chris Lewis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1982